Bouwwerk
 Kasteel de Groote, kasteel in de Belgische plaats Houthulst

Personen met de achternaam De Groote, de Groote of Degroote
 André De Groote, Belgisch pianist en muziekpedagoog
 Bruno De Groote, Belgisch gitarist
 Els De Groote, Belgisch atlete
 Eugène De Groote, Belgisch politicus
 Gilbert De Groote, Belgisch voetballer
 Hilda De Groote, Belgische zangeres
 Hubert De Groote, Belgisch politicus en verzetsstrijder
 Jacques de Groote, Belgisch bankier
 Jan de Groote, Nederlandse landbouwer en politicus
 Julie De Groote, Belgisch politica
 Koenraad Degroote, Belgisch advocaat en politicus
 Marc De Groote, Belgisch bestuurder
 Maurice De Groote, Belgisch zanger
 Michel De Groote, Belgisch voetballer
 Mieke De Groote, Belgisch actrice
 Patrick De Groote, Belgisch politicus
 Paul de Groote, Belgisch edelman en diplomaat
 Paul De Groote, Belgisch politicus, hoogleraar en verzetsstrijder
 Paulien De Groote, Belgisch politica en transgender persoon
 Raymond De Groote, Belgisch geestelijke
 Thierry De Groote, Belgisch wielrenner
 William De Groote, Belgisch arts en schrijver
 Wouter Degroote, Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam